Виктор Калнберз (в советский период Виктор Константинович Ка́лнберз; , 2 июля 1928, Москва — 19 июня 2021, Рига) — советский и латвийский хирург, учёный и политик. Член-корреспондент, а позже академик АМН СССР и её правопреемницы РАМН; академик РАН с 30 сентября 2013 года (в связи с объединением РАН и РАМН). Академик АН Латвийской ССР. Профессор. Герой Социалистического Труда (1988), лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный деятель науки Латвийской ССР, Заслуженный врач Латвийской ССР (1966), Депутат 6 Сейма Латвии.

Биография 
Родился 2 июля 1928 года в Москве в семье потомственных врачей Константина Оттовича Калнберза (1893—1960) и Мильды Екабовны Калнберз (1895—1963). Его отец отличался коммунистическими взглядами и по этой причине покинул родину в 1918 году, переехав в Москву, а корни его рода находятся в Алуксне, где жил Отто Калнберз.

Ранние годы 
Детство сыновей Константина Оттовича, старшего Константина и младшего Виктора, прошло в Кунцево, неподалёку от появившейся позже дачи И. В. Сталина. Калнберзы поселились там в 1930 году, а несколькими годами позже были направлены работать в Туву, в город Кызыл. Там Виктор пошел в первый класс, а в 1936 году семья вернулась в Москву.

После присоединения Латвии к СССР в 1940 году Калнберзы вернулись на родину, однако с началом войны эвакуировались, фактически с последним эшелоном 28 июня 1941 года. Уже 30 июня немцы были в Задвинье, и следующий эвакопоезд был начисто разбомблен, вспоминает Виктор Константинович.

В годы войны родители работали в военных госпиталях. Старший брат Виктора, Константин, с третьего курса МАИ ушел добровольцем в Латышскую дивизию Красной Армии. В боях при ликвидации Курляндского котла, сложившегося осенью 1944 года после освобождения Риги, юноша был ранен и за два дня до Победы умер в госпитале от заражения крови. Это повлияло на выбор профессии Виктора: изменив своим планам поступать в МИМО, в мае 1945 года он решил идти в медицинский. Он окончил школу с одной из первых в советской истории золотых медалей, — эту награду царской школы восстановили именно в 1945-м.

Выбор профессии: хирургия 
В 1945 году В. Калнберз начал учёбу в Рижском медицинском институте, выбрав специальность хирурга. В 1951 году блестяще окончил вуз и получил распределение научным сотрудником НИИ травматологии и ортопедии, где проработал до 1955 года. С 1955 по 1959 год он ассистент кафедры госпитальной хирургии, а затем травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Рижского медицинского института, с 1960 по 1994 год — глава этой кафедры, профессор.

В 1959 году Виктор Константинович возглавил Латвийский НИИ травматологии и ортопедии, которым руководил 35 лет, создав целую научно-практическую школу, прославившуюся на весь Советский Союз операциями по эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов.

В 1962—1994 годах он главный травматолог-ортопед Латвийского министерства здравоохранения.

Научный авторитет 
Уже в середине 1960-х годов имя Калнберза как хирурга-ортопеда было широко известно. Он консультировал советских космонавтов и первых лиц государства, являлся консультантом-травматологом сборных СССР на Олимпийских играх в Токио, Мюнхене, Москве и Монреале.

Виктор Константинович работал в Англии, Швеции, Португалии, Италии, Болгарии, Венесуэле, Германии, Чехословакии и практически во всех республиках СССР.

Созданные им конструкции внешней фиксации помогли вылечить множество военнослужащих, получивших сложные огнестрельные ранения в Афганистане. Академик Калнберз лично выезжал в Кабул, чтобы познакомить военных хирургов с техникой операций. Ему было присвоено воинское звание подполковник Советской армии.

Изобретатель 
Академик Калнберз — автор 86 изобретений, 23 патентов и более 260 научных трудов.

В 1970—1972 годах Калнберз выполнил первую в СССР хирургическую коррекцию пола (в общей сложности он сделал пациенту девять операций). В союзном Министерстве здравоохранения осудили операцию, запретили публикации о ней и проведение подобных операций в будущем, Калнберза поддержал только министр здравоохранения Латвийской ССР Вильгельм Канеп, ранее давший устное согласие на выполнение операции. В 1975 году Калнберз зарегистрировал в комитете Совета министров СССР по делам изобретений и открытий изобретение «Способ хирургического лечения гермафродитизма» — методику хирургической коррекции пола. Впоследствии он выполнил ещё несколько таких операций.

Калнберз разработал методику фаллопротезирования, успешно применявшуюся в Великобритании, США, Франции, Германии, Швеции и Латвии.

Общественная деятельность 
Депутат Верховного Совета Латвийской ССР и Латвийской Республики. Экс-депутат Рижской думы. Председатель партии «Дзимтене».

Членство в международных обществах 
Председатель Латвийского научного общества травматологов-ортопедов (1969—1994), действительный член Всемирной ассоциации ортопедов (СИКОТ, 1969), почетный член научных обществ травматологов-ортопедов Молдавии (1978), Украины (1983), член-корреспондент Немецкой ассоциации ортопедов (1984), почетный член Латвийского общества биомеханики и биоматериалов (1987), почетный член Североамериканской ассоциации хирургов травмы (1987), ассоциации ортопедов Венесуэлы (1989), ассоциаций травматологов-ортопедов Латвии (1997), Литвы (2000), России (2002), почётный член Латвийской ассоциации эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов (1998), Ассоциации пластической и челюстно-лицевой хирургии стран Балтии (2002).

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1 июля 1988) — за большие заслуги в развитии медицинской науки, подготовку научных кадров и в связи с шестидесятилетием со дня рождения
 Государственная премия СССР (1986)
 Государственная премия Латвийской ССР (1970)
 Орден Трёх звёзд III степени (2000)
 Орден Ленина (1988)
 три ордена Трудового Красного Знамени (1965, 1971, 1976)
 Орден Дружбы народов (1981)
 Орден Дружбы (23 апреля 2009 года, Россия) — за заслуги в научной деятельности и большой вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Латвийской Республикой в области медицины
 Орден «Кирилл и Мефодий» (1988, НРБ)
 Заслуженный деятель науки Латвийской ССР
 Заслуженный врач Латвийской ССР (1966)
 премия имени академика Паула Страдыня (2001)
 Серебряный и Золотой скальпель Латвийского научного общества травматологов-ортопедов (1978, 1988)
 медаль III Всемирного конгресса по пластической хирургии в Вашингтоне (1963)
 медаль выдающегося пластического хирурга Н. А. Богораза (1974)
 медаль ортопедической клиники Гданьска (1976)
 медаль хирурга Э. Бергмана (1986)
 медаль ортопеда Б. Фрейка (1979)
 медаль хирурга И. И. Джанелидзе (1983)
 медаль одного из основоположников интрамедуллярного остеосинтеза Г. Кюнчера (1985)
 медаль Университета Павиа (1988)
 медаль Я. Пуркинье (1988)
 медаль мэрии г. Мантова (1988)
 медаль Конгресса стопы (1989)
 медаль Военно-медицинской академии Каракаса (1992)
 Памятный знак участника баррикад 1991 года (1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme).

Личная жизнь 
 отец — Калнберз Константин Оттович (1893—1960), доктор медицины
 Мать — Калнберз Мильда Екабовна (1895—1963), окончила МГУ, заведовала отделением в 1-й Рижской больнице.
 супруга — Кукайне Рита Александровна (1922—2011), академик, врач, руководила Институтом микробиологии.
 сын — Константин Викторович Калнберз (1950 г. рожд.), пластический хирург, ортопед, профессор, руководитель Центра эндопротезирования.
 дочь — Майя Викторовна Калнберз (1953 г. рожд.), доктор наук, врач.
 дочь — Инга Викторовна Миллере (1959 г. рожд.), доктор наук, профессор, врач.Имел пятерых внучек и двух правнучек.

Работы 
Учебники:
 «Хирургические болезни» (на латышском языке, 1974).
 «Дифференциальная диагностика и практика участкового врача» (1985).
 Книга воспоминаний «Моё время». Рига, «Medicīnas apgāds», 2013.

Примечания

Источники 
 «4.maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju». Dr. habil. Tālava Jundža redakcijā. Fonds Latvijas Vēsture. 2000

Ссылки 
 
 Biogrāfija LR AP LTF deputātu kluba mājaslapā
 На сайте латвийской виртуальной энциклопедии gramata21.lv
 100 Latvijas personības — Viktors Kalnbērzs

Заслуженные деятели науки Латвийской ССР
Заслуженные врачи Латвийской ССР
Изобретатели СССР
Изобретатели Латвии
Хирурги СССР
Хирурги Латвии
Выпускники Рижского университета имени Страдыня
Преподаватели Рижского университета имени Страдыня
Герои Социалистического Труда в Латвии
Депутаты Верховного Совета Латвийской Республики
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 11-го созыва
Депутаты шестого Сейма Латвии
Депутаты Рижской Думы
Члены КПСС
Мемуаристы Латвии